Иван Авдеев: Авдеев, Иван Васильевич (1818—1865) — русский химик-неорганик.
 Авдеев, Иван Егорович (1925—2004) — заслуженный лётчик-испытатель СССР.
 Авдеев, Иван Иванович (род. 1958) — советский и российский хоккеист, тренер.
 Авдеев, Иван Матвеевич (1917—1970) — советский боксёр и тренер по боксу.
 Авдеев, Иван Михайлович (род. 1997) — российский кикбоксер.
 Авдеев, Иван Никифорович (1949—2020) — советский футболист.
 Авдеев, Иван Павлович (1910—1978) — Герой Советского Союза.